Єнссон () — шведське прізвище.

 Бріґітта Єнссон (1961) — шведська плавчиня.
 Еміль Єнссон (1985) — шведський лижник.
 Егон Єнссон ( 8 жовтня 1921, Мальме —  19 березня 2000) — шведський футболіст.
 Кенні Єнссон (1974) — шведський хокеїст.

Див. також 
 Йонссон
Шведські прізвища